haringsalade (salade), salade met haring
 unieteken van Zweden en Noorwegen, bijgenaamd haringsalade, een onderdeel van vroegere vlaggen:
vlag van Noorwegen
vlag van Zweden